GRR, sigle composé des deux lettres G et R, peut faire référence à :
 Théorème de Grothendieck-Riemann-Roch, un résultat important en géométrie algébrique ;
 Global Rapid Rugby, une compétition internationale de rugby à XV ;
 Gestion et réservation de ressources, un produit libre francophone de gestion collaborative de réservations.

GRR est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international Gerald R. Ford, l'aéroport de Grand Rapids, au Michigan, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

Code IATA des aéroports